L'édition 2022 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 7 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Jannik Sinner et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Hugo Gaston, Alejandro Davidovich Fokina, Kwon Soon-woo, Alexei Popyrin, Botic van de Zandschulp et Mackenzie McDonald.

Lauréats 
Le Canadien Félix Auger-Aliassime remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Harris et Tim Pütz. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2022
Tennis en février 2022